Bandar-e Anzali, port de la costa de la mar Càspia a Iran
 Mordab-e Azali, llacuna salada a la vora de la mar Càspia, a Iran